Die Basketball-Asienmeisterschaft 1991 (offiziell: FIBA Asia Championship 1991) war die 17. Auflage dieses Turniers und fand vom 22. August bis 1. September 1991 in Kōbe, Japan statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. Der Sieger qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1992.

Teilnehmer 
Es nahmen insgesamt 18 Mannschaften an dem Turnier teil. Die Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge:

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit fünf Mannschaften und zwei Gruppen mit vier Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Die beiden Besten jeder Gruppe spielten in den Gruppen 1 und 2 um die Plätze 1–8. Die Dritt- und Viertplatzierten spielten in den Gruppen 3 und 4 um die Plätze 9–16. Die Fünftplatzierten der Gruppen A und B spielten direkt um den Platz 17.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppenphase 
Nach der Vorrunde spielten jeweils die ersten beiden Mannschaften in den Gruppen 1 und 2 um die Plätze 1 bis 8, die dritt- und viertplatzierten Mannschaften in den Gruppe 3 und 4 um die Plätze 9 bis 16. In den Gruppen wurde eine einfache Runde jeder gegen jeden gespielt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Modus 
Die beiden besten Mannschaften aus den Gruppen 1 und 2 spielten im KO-System um die Plätze 1 bis 4. Die Drittplatzierten aus den Gruppen 1 und 2 spielten um Platz 5, die Viertplatzierten um Platz 7. 
Die Sieger der Gruppen 3 und 4 spielten um Platz 9, die Zweitplatzierten um Platz 11, die Drittplatzierten um Platz 13, die Viertplatzierten um Platz 15.

Plätze 1 bis 4

Plätze 5 bis 8

Plätze 9 bis 18

Endstände 

Die Nationalmannschaft Chinas qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1992.

Weblinks  
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1991
Basketballveranstaltung 1991
Asienmeisterschaft 1991
Sportveranstaltung in Kōbe